Ove Hassler kan syfta på:

* Ove Hassler (1904–1987), svensk teolog
 Ove Hassler (född 1932), svensk medicinare